{{Info/Campeonato de futebol
|nome             = Campeonato Japonês/J- League 2011
|nomecódigo       = 
|logo             =
|legenda_logo     =
|poster           =
|legenda_poster   =
|n_participantes  = 18
|anfitrião        =
|início           = 5 de março de 2011
|fim              = 3 de dezembro de 2011
|golos            = 869	
|jogos            = 306	
|campeão          = Kashiwa Reysol
|vicecampeão      = Nagoya Grampus 
|artilheiro       = Joshua Kennedy (Nagoya Grampus) - 19 gols
|goleada_time1    =
|goleada_time2    =Avispa Fukuoka
|goleada_placar   = 7-1
|goleada_local    =Estádio Nagai
|goleada_cidade   =Osaka
|goleada_data     =3 de dezembro, trigésima quarta rodada 
|publico          =
|entidade1        =JFA
|melhorjogador    =
|melhortreinador  =
|campeonato_antes = J-League 2010 
|campeonato_depois=J-League 2012 
|extra            = <small>'</small>
}}J-League 2011''' foi a 19a edição da J-league, iniciou-se em 5 de março de 2011, e terminou em 3 de dezembro do mesmo ano. Nessa Temporada o campeão foi Kashiwa Reysol, que foi representante japonês no Mundial Interclubes desse ano.

Participantes

Classificação final

Artilheiros

Ligações externas
Ogol J-League 2011
Ogol participantes em 2011 
tabela da J-League 2011 
maior goleada da J-League 2011  
recordes J-League 2011

2011 no futebol
Campeonato Japonês de Futebol
Desporto no Japão em 2011